Rhyparobia är ett släkte av kackerlackor som beskrevs av Krauss 1892. Rhyparobia ingår i familjen jättekackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Jättekackerlackor
Rhyparobia